Miejscowości w USA:
 Groveland – jednostka osadnicza w stanie Idaho, w hrabstwie Bingham
 Groveland – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tuolumne
 Groveland – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Lake
 Groveland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Groveland – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Groveland (ang. Groveland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Groveland (ang. Groveland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Tazewell
 Groveland (ang. Groveland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Groveland (ang. Groveland Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Groveland (ang. Groveland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Groveland (ang. Groveland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Groveland (ang. Groveland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink